Города Суринама — список городов Суринама с населением более 1 500 человек.

Города Суринама

Примечания

Ссылки 
 [gazetteer.de/ World Gazetteer - Численность населения Суринама]
 Amt für Statistik in Suriname

 
Суринам
Списки:Суринам